Grünau kan syfta på:

Grünau, stadsdel, Berlin, Tyskland
Grünau im Almtal – kommun i Österrike
 Grünau (Leipzig) – stadsdel i Leipzig

Se även
Gruna